El Puig de l'Ou és una muntanya de 468,7 metres del límit dels termes comunals dels Banys d'Arles i Palaldà i de Reiners, tots dos a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord). Es troba a la zona occidental del terme de Reiners i a l'oriental del dels Banys d'Arles i Palaldà.

Referències

Bibliografia 
 

Muntanyes dels Banys d'Arles i Palaldà
Muntanyes de Reiners